Тревіс Фіммел (; * , Ечука) — австралійський актор та колишня модель.  Тревіс найбільш відомий за ролями у серіалах «Звір» та історичному телесеріалі «Вікінги», де він зіграв легендарного вікінга Рагнара Лодброка .

Фільмографія

Фільми

Телебачення

Посилання 

Австралійські актори